Amerikai Egyesült Államok
Gordon (Alabama)
Gordon (Georgia)
Gordon megye, Georgia
Gordon (Illinois)
Gordon (Kalifornia)
Gordon (Kansas)
Gordon (Kentucky)
Gordon (Maryland))
Gordon Township
Gordon (Nebraska)
Gordon Heights
Gordon (Ohio)
Gordon (Oregon)
Gordon (Pennsylvania)
Gordon (Texas)
Gordon (Ashland megye, Wisconsin)
Gordon (Douglas megye, Wisconsin)
Gordon (CDP) (Wisconsin)

 Ausztrália
Gordon 
Gordon (Új-Dél-Wales)
Gordon (Victoria)
Gordon River, Tasmania

 Kanada
Gordon Ontario

Más
Gordon (keresztnév)
Gordon (hangszer)